

Населені пункти та їхні частини

 Блізно — село в гміні Ксьонжкі Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Блізно — село в гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Блізно — осада в гміні Свідвін Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки